Carlos Bustamante ist der Name folgender Personen:

* Carlos Bustamante (Filmemacher) (* 1941), mexikanischer Filmemacher, Kameramann und Fotograf
 Carlos Bustamante (Biologe) (* 1951), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Carlos D. Bustamante, US-amerikanischer Genetiker 
 Carlos María de Bustamante (1774–1848), mexikanischer Jurist, Historiker und Politiker